Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием у женщин на Олимпиаде 2000 года проводились с 18 по 19 сентября. Приняли участие 36 спортсменов из 28 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 320–327   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000